«Убийство в трёх актах» () — детективный телефильм  по мотивам романа Агаты Кристи «Трагедия в трёх актах». Пятый из шести фильмов, где Устинов исполнил роль Пуаро. 

Действие перенесено из Корнуолла в мексиканский Акапулько.

Сюжет 
На вечеринке знаменитого актера Чарльза Картрайта в бунгало «Воронье гнездо» в Акапулько умирает пастор Бэббингтон. Сэр Чарльз предлагает, что это убийство. Однако кто бы мог хотеть убить безобидного пастора? К тому же в коктейле пастора ничего не было обнаружено. Однако когда умирает от отравления никотином друг сэра Чарльза, который тоже был на вечеринке, Эркюль Пуаро начинает расследование.

В ролях 
 Питер Устинов — Эркюль Пуаро
 Джонатан Сесил — капитан Гастингс
 Тони Кёртис — сэр Чарльз Картрайт
 Эмма Сэммс — Эгг
 Лиза Айкхорн — Синтия Дэйтон
 Дана Элкар — доктор Стрейндж
 Диана Малдур — Энджела Стаффорд
 Кончетта Томей — Джанет Крисп
 Хулио Монтерде — менеджер

Номинации и награды 
 1987 — Номинация на прайм-таймовую премию «Эмми» за лучшие костюмы в мини-сериале или телефильме (Мина Миттелман)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Телефильмы США
Детективные фильмы США
Фильмы США 1986 года
Телефильмы 1986 года
Фильмы Warner Bros.
Фильмы об Эркюле Пуаро